Fusilier-Commando peut désigner :
 Fusilier-Commando, peut désigner les unités de combat de la Marine nationale française chargées des opérations spéciales ;
 Fusilier-Commando, peut désigner les unités de sécurité terrestre de l'armée de l'air française.